— железнодорожная станция на линиях Гиндза, Хандзомон и Тиёда, расположенная в специальном районе Минато в Токио. Станция обозначена номером C-04 на линии Тиёда, G-02 на линии Гиндза и Z-02 на линии Хандзомон. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

История 

Станция была открыта 18 ноября 1938 года под названием Станция Аояма-Рокутёмэ как конечная станция линии Гиндза. 20 декабря был открыт участок линии от данной станции до станции Сибуя. 16 сентября 1939 года станция сменила своё название на Дзингумаэ. Открытие платформ линии Тиёда 20 октября 1972 года, послужило поводом к смене названия станции на «Омотэсандо» (так как на новой линии появилась станция под названием , расположенная гораздо ближе к самому храму). Платформы линии Хандзомон были открыты 1 августа 1978 года.

Планировка станции 
Станция располагается на трёх подземных уровнях:
 B1: Платформы линий Гиндза и Хандзомон, две платформы островного типа и 4 пути.
 B2: Холл станции и турникеты.
 B3: Платформа линии Тиёда, одна платформа островного типа и 2 пути.

Близлежащие станции

Примечания

Ссылки 
 Tokyo Metro: Станция Омотэсандо 

Железнодорожные станции, открытые в 1938 году